Ка́уфман(н) (от  — торговец) — немецкая и еврейская фамилия. В русскоязычной передаче еврейская и немецкая фамилии обычно не отличаются, однако в европейских языках немецкая пишется с двойной n.

Еврейская фамилия Кауфман имеет также специфическое происхождение от средневекового еврейского личного имени Кауфман.
 Кауфманы — прусский дворянский род.

Персоналии

А 
 
 
 Кауфман, Алексей Михайлович (1861—1934) — русский генерал от кавалерии, герой русско-японской войны.
 Кауфман, Алексис (род. 1991) — американская женщина-рестлер, более известная как Алекса Блисс.
 Кауфман, Алёна Владимировна (род. 1987) — российская спортсменка, трёхкратная паралимпийская чемпионка.
 Кауфман, Ангелика (1741—1807) — швейцарская художница.
 Кауфманн, Андрей (род. 1975) — казахстанский и германский хоккеист.
 Кауфман, Антон Антонович (1891—1918) — российский революционер.

Б 
 Кауфман, Бел (1911—2014) — американская писательница, педагог.
 Кауфман, Боб (1925—1986) — американский поэт.

В 
 Кауфман, Валерия (род. 1995) — российская топ-модель.
 
 Кауфман, Влодко (род. 1957) — украинский художник немецкого происхождения.

Г 
 Кауфманн, Генрик (1888—1963) — датский посол в США в годы Второй мировой войны.
 Кауфман, Георг Генрих (1842—1929) — немецкий историк.
 Кауфманн, Гордон (1888—1949) — американский архитектор.
 Кауфман, Гуго (1844—1915) — немецкий художник.
 Кауфманн, Гюнтер (1947—2012) — немецкий актёр и певец.

Д 
 
 Кауфман, Даг (род. 1969) — американский кёрлингист.
 Кауфман, Даниэль (род. 1990) — лихтенштейнский футболист.
 Кауфман, Джейк (род. 1981) — американский композитор музыки для компьютерных игр.
 Кауфман, Джордж (1889—1961) — американский драматург, сценарист, режиссёр.
 Кауфман, Дитер (род. 1941) — современный австрийский композитор.

З 
 Кауфман, Залман Самуилович (1921—2019) — советский, российский учёный-зоолог, Член-корреспондент РАЕН (1996).

И 
 Кауфман, Иехуда (Эвен-Шмуэль; 1887—1976) — израильский писатель, философ и общественный деятель.
 Кауфман, Илларион Игнатьевич (1848—1915) — российский учёный, экономист.
 Кауфман, Иоанн-Готфрид (1751—1818) — немецкий механик.
 Кауфман, Исаак Михайлович (1887—1971) — советский книговед.
 Кауфман, Исидор (1853—1921) — австро-венгерский художник еврейского происхождения.
  (1889—1963) — израильский историк, библеист и социолог.
 Кауфман, Йонас (род. 1969) — немецкий оперный певец (тенор).

К 
 Кауфман, Карел (1898—1977) — нидерландский футболист и футбольный тренер.
 Кауфман, Карл (1900—1969) — партийный и государственный деятель эпохи «Третьего рейха», гауляйтер, имперский наместник и глава земельного правительства Гамбурга.
 Кауфман, Кельвин Генри (1869—1931) — американский миколог.
 Кауфман, Константин Петрович (1818—1882) — инженер-генерал, Туркестанский генерал-губернатор.

Л 
 Кауфман, Ларри (род. 1947) — американский шахматист и игрок в сёги. Разработчик шахматных программ.
 Кауфман, Ллойд (род. 1945) — американский режиссёр.
 Кауфман, Лорен (1923—1951) — солдат армии Соединённых Штатов во время Корейской войны.
 Кауфман, Луис (1905—1994) — американский скрипач и альтист.

М 
 Кауфман, Макс (1846—1913) — немецкий художник.
 
 
 Кауфман, Мозес Ральф (1900—1977) — американский психиатр и психоаналитик.

Н 
 Кауфман, Нико (1916—1996) — швейцарский пианист и композитор.

О 
 Кауфманн, Оскар (1873—1956) — венгерский, немецкий и израильский архитектор.

П

Р

С 
 Кауфман, Сара (род. 1985) — канадский мастер смешанных единоборств.
 Кауфман, Сеймур (более известен как Сай Коулмэн; 1929—2004) — американский композитор, джазовый пианист, автор многочисленных мюзиклов и популярных мелодий.
 
 Кауфман, Серж (род. 1930) — французский композитор.
 Кауфман, Синтия и Рональд — брат и сестра, американские фигуристы 1960-х гг., первые исполнители выброса без поддержки, названного по их фамилии — «кауфман».
 Кауфман, Стив (род. 1945) — канадский полиглот.

Т 
 Кауфман, Тед (род. 1939) — американский политик.
 Кауфман, Терренс (род. 1937) — американский лингвист, специалист по индейским языкам.

У 
 Кауфман, Ульрих (1840—1917) — швейцарский горный гид, автор первых восхождений на вершины Мёнх, Шрекхорн и Грос-Фишерхорн.

Ф 
  (1895—1949) — австро-американский философ права.
 Кауфманн, Фернандо Мигел (род. 1985) — бразильский футболист, вратарь.
 Кауфман, Фил (род. 1935) — американский дорожный менеджер и музыкальный продюсер.
 Кауфман, Филип (род. 1936) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Кауфман, Франциска (Ка́уфманн; род. 1987) — швейцарская кёрлингистка.

Х 
 Кауфман, Хедвиг (1878—1948) — австрийская оперная певица.

Ч 
 Кауфман, Чарли (род. 1958) — американский сценарист и продюсер.

Ш 
 Кауфманн, Штефан (род. 1960) — немецкий музыкант, барабанщик.

Э 
 Кауфман, Эван (род. 1984) — немецкий хоккеист.
 Кауфмане, Эдите (род. 1956) — советский и латвийский селекционер.
 Кауфман, Эдуард Генрихович (1939—2012) — советский боксёр, чемпион СССР, мастер спорта СССР международного класса.
 Кауфман, Энди (1949—1984) — американский эстрадный артист, актёр, комик.
 Кауфман, Эндрю (1920—2002) — американский альпинист.

Ю 
 Кауфман, Юрий Алексеевич (род. 1949) — депутат Государственной думы Российской Федерации.

Топоним 
 Кауфман — административно-территориальный округ в штате Техас, США.

См. также 
  — еврейская фамилия.
 Кауфманский сборник — сборник исторических и публицистических трудов, посвящённый 25-летию со дня смерти К. П. Кауфмана.

Примечания